

Architettura
 Palazzo Trinci – edificio storico di Foligno

Persone
 Trinci – famiglia nobiliare originaria dell'Umbria di stirpe longobarda
 Corrado I Trinci – signore di Foligno dal 1338 al 1343
 Corrado II Trinci – signore di Foligno dal 1377 al 1386
 Corrado III Trinci – signore di Foligno dal 1421 al 1439
 Cosimo Trinci – agronomo italiano
 Nallo Trinci – primo signore di Foligno
 Niccolò Trincia Trinci – signore di Foligno dal 1415 al 1421
 Paolo Trinci – religioso italiano
 Rinaldo II Trinci – vescovo cattolico italiano illegittimo
 Trincia Trinci – signore di Foligno a partire dal 1353 al 1377
 Ugolino I Trinci – signore di Foligno dal 1321 al 1338
 Ugolino II Trinci – signore di Foligno dal 1343 al 1353
 Ugolino III Trinci – signore di Foligno dal 1386 al 1415